Uniontown (Alabama), localitat estatunidenca
 Uniontown (Kansas), localitat estatunidenca
 Uniontown (Kentucky), localitat estatunidenca
 Uniontown (Ohio), localitat estatunidenca
 Uniontown (Pennsilvània), localitat estatunidenca
 Uniontown (Washington), localitat estatunidenca